Antiespañol puede designar a:

 Antiespañolismo o hispanofobia.
 Antiespaña.

Terminología política